est un personnage du manga Naruto. Il est celui qui contrôle Pain (leader officiel d'Akatsuki) ; bien que ce soit lui qui s'exprime à travers les 6 corps de Pain, Nagato n'est pas Pain, car ce nom désigne les six cadavres que ce dernier contrôle à distance dans l'ombre. Il siège dans le village caché d'Amegakure au pays de la Pluie qu'il dirige à travers Pain (notamment Tendo) et Konan. 

Comme Yahiko et Konan, Nagato est un orphelin de la deuxième grande guerre ninja qui impliquait leur village d'origine. Ils ont été récupérés et entrainés par Jiraya.

Création et conception

Profil

Apparence 

Nagato apparaît pour la première fois dans un flashback de Jiraya au chapitre 372, sous l'apparence d'un enfant aux cheveux rouges dont les mèches couvrent la partie supérieure du visage. Il a des yeux particuliers contenant des cercles concentriques gris et violets, le dōjutsu Rinnegan, qui lui confèrent de grands pouvoirs. Lors des rassemblements des membres d'Akatsuki, il se présente en permanence sous l'apparence de Tendô (cadavre de son meilleur ami Yahiko) qui porte également à sa place la bague nécessaire pour être considéré comme membre de l'organisation.

Désormais adulte, il a peu changé physiquement : il a conservé son visage pointu et de longs cheveux rouges. Il est connecté, par des câbles fixés sur deux coques dans lesquelles sont logés ses bras, à une grosse machine de forme arachnéenne qui semble être son seul moyen de déplacement, à la suite de la brûlure grave de ses jambes par un piège de Hanzô. Il est complètement décharné, et n'a que la peau sur les os. Dans son dos est également plantée une dizaine de barres métalliques noires (dont une énorme lui transperçant le dos au niveau de la colonne vertébrale) du même métal que les piercings des corps et des invocations de Pain, lui servant d'émetteurs et de récepteurs pour transmettre son chakra à ceux-ci.

Histoire 

Nagato est originaire d'Ame, village caché du Pays de la Pluie. Il possède une grande connaissance du monde des ninjas, et fait montre d'idées bien arrêtées en matière de politique, d'économie et d'histoire.

Il est devenu orphelin au cours d'une guerre où participaient Konoha et Ame. C’est lorsque des ninjas de Konoha tuèrent ses parents par erreur, en pensant qu'ils étaient des ninjas ennemis, qu'il éveilla pour la première fois, le Rinnegan, le plus puissant des dōjutsu (le seul connu à l'avoir possédé jusque-là était le précurseur de tous les ninjas, le , créateur du ninjutsu et du monde ninja).

Selon Tobi, Nagato est un membre du clan Uzumaki, ses cheveux rouges en étant un signe. Ses pupilles lui ont été implantées par Madara Uchiwa avant la mort de celui-ci, et en prévision de l’utiliser pour le ressusciter.

Alors qu’il est en train de mourir de faim, Nagato rencontre deux autres orphelins de son village, Yahiko (devenu Tendô, le corps principal « Royaume du Dieu ») et Konan, qui lui offrent un morceau de pain ; tous les trois doivent se débrouiller seuls pour survivre. Alors qu'ils recherchent de la nourriture, ils rencontrent les trois sannin qui étaient en mission à Ame ; Orochimaru propose de les éliminer pour mettre fin à leur misère, mais Jiraya décide de les épargner, et de rester avec eux pour leur apprendre le ninjutsu. Peu après cette rencontre, Yahiko est attaqué par un ninja d'Iwa, que Nagato tue instinctivement pour défendre son camarade. Jiraya découvrit à cette occasion qu'il possède le Rinnegan.

Nagato ne cesse de développer sa maîtrise du Rinnegan pendant les trois années d'entraînement avec Jiraya, jusqu'à maîtriser tous les types de chakra. Après son départ, Nagato avec Konan et Yahiko deviennent de grands ninjas et fondent l'organisation Akatsuki dans le but de stopper la guerre entre les pays et de maintenir la paix. À la suite d'un traquenard de Hanzô et Danzô, qui décident de les éliminer pour protéger leurs intérêts, Yahiko meurt, et demande à Nagato de préserver à tout prix la paix. Mais la mort de son meilleur ami affecte beaucoup ce dernier, qui développe aussitôt une quantité phénoménale de chakra pour mettre en fuite Hanzô et ses troupes. Plus tard, par vengeance, Nagato crée Pain, tue Hanzô, et devient le chef du village d'Ame, changeant les objectifs d'Akatsuki sous l’influence de Tobi. Jiraya, ayant entendu parler d'eux de temps à autre, a été témoin de fausses rumeurs selon lesquelles ils auraient été tués.

Il est à noter que Nagato et ses idéaux d’origine, ont inspiré Jiraya pour le caractère du héros de son premier livre « Chroniques d'un ninja intrépide » auquel il donne le nom de « Naruto ». L'évocation de ce livre par Naruto lors de leur ultime rencontre, ainsi que les ideaux de ce dernier, chamboulent complètement la conscience de Nagato, qui se sacrifie pour ressusciter tous les ninjas qui ont été tués durant la destruction de Konoha.

Kabuto l’invoque lors de la  guerre ninja avec la « Réincarnation des âmes », aux côtés d'Itachi, avec lequel il a une longue discussion tandis qu'ils se dirigent vers le champ de bataille. Contrôlé par son invocateur qui supprime sa personnalité, il affronte Naruto et Killer Bee, absorbant une partie du chakra de Hachibi lorsque Bee utilise la forme « version 2 », ce qui le revitalise, lui redonnant notamment son apparence de jeunesse ; il démontre alors à ces derniers l’ensemble des techniques des six corps de Pain. Il est finalement vaincu par le « Susanô » d'Itachi, qui s’est libéré de son contrat grâce aux « Déités célestes » de Shisui qu’il avait transmis à Naruto de son vivant ; son épée Totsuka scelle l’âme de Nagato et le libère. Alors qu'il s’apprête à disparaître, Nagato encourage Naruto à continuer de suivre la même voie que Jiraya, et le remercie pour l’avoir remis dans le droit chemin.

Personnalité 

Manipulé par Obito par la suite, Nagato perd de vue ses idéaux d’origine et devient un des principaux antagonistes de la seconde partie du manga. Remis dans le droit chemin par Naruto, il se sacrifiera pour redonner la vie à tous ceux de Konoha qui l'ont perdue par sa faute.

Capacités 

Détenteur d’un puissant dojutsu, le Rinnegan, Nagato était considéré comme un descendant du Sage des six chemins, et Jiraya le considérait comme l'enfant de la prophétie qui pouvait faire régner la paix dans le monde ninja. D'après celui-ci, il aurait maîtrisé les six changements de nature du chakra  à seulement dix ans grâce à son Rinnegan, fait unique dans l'histoire des ninjas. Il est capable de manipuler en même temps six cadavres qu'il nomme Pain, après leur avoir implanté des dizaines de piercings de métal noir (émetteurs et récepteurs de chakra) extrêmement résistants un peu partout sur le corps et le visage ; il contrôle de la même manière de nombreuses invocations que peut utiliser un de ses corps. Lorsque les six Pain sont réunis, ils forment Pain Rikudō (litt. "la sextuple voie de la douleur", ou "les six mondes de la souffrance").

Après la mort de son meilleur ami Yahiko, Nagato fera de son cadavre le corps principal parmi les six (Tendô). Bien qu'il réside la plupart du temps dans le village caché d'Ame (Pays de la Pluie), lorsqu'il désire manipuler les corps dans un lieu éloigné, Nagato doit lui aussi quitter le village et rester à une distance raisonnable des cadavres, dans un endroit le plus élevé possible, pour maintenir un contrôle total sur eux.

Dans une interview donnée fin 2009 par Masashi Kishimoto, l’on apprend que la maitrise des six royaumes offre un nouveau pouvoir supérieur aux six autres : Gedō. C'est le seul pouvoir que Nagato n'a pu transférer dans un corps ; il est à l'origine de ses techniques les plus puissantes.

Nagato peut également utiliser les pouvoirs des divers corps de Pain : forces d’attraction et répulsion, maîtrise des âmes, armes de haute-technologie intégrées au corps, invocations et absorption de chakra.

Il est révélé plus tard que le Rinnegan de Nagato avait été implanté par Madara Uchiwa avant sa mort, afin qu’il puisse le ressusciter au moment opportun.

Apparition dans les autres médias 

Dans un arc hors-série de l’anime consacré à la lecture d’un roman de Jiraya par Tsunade, Yahiko apparaît, avec Nagato et Konan, en tant que la « Team Jiraya », qui défend un idéal de justice dans un village où les genin de Konoha se retrouvent en mission pour sauver leurs aînés.

Réception

Techniques 

 
Le dōjutsu du Sage des six chemins. Il a un étroit rapport avec l'âme, d'où son nom.
Il permet de diviser son âme dans plusieurs corps et agit comme des caméras de surveillance : chaque angle de vue fixé par un corps est également visible par les autres corps, permettant une défense presque sans faille (on peut masquer la vue d'un des corps pour le priver d'un angle de vue).
Le Rinnegan permet également d'utiliser les six transformations élémentaires du chakra et de maîtriser aisément les techniques ninjas.
  — rang C
Produit une puissante rafale de vent.
 
Nagato invoque la statue du grand démon hérésiarque, une statue de plusieurs mètres de haut sortant du sol ; la statue se relie ensuite à son invocateur par un réseau de tiges métalliques plantées dans le dos, lui absorbant son chakra, ainsi, la statue peut tuer tous les adversaires à proximité par simple contact en leur arrachant leur âme.
 
Tendô peut utiliser une force de répulsion pour envoyer au loin tout ce qui est à proximité. Cette technique a cependant un point faible : il doit attendre cinq secondes entre chaque utilisation de la technique, cependant, le temps d'attente peut être plus long si la technique est extrêmement puissante, comme celle qui a détruit Konoha. Cette technique a plusieurs échelles : Elle peut repousser quelques opposants et balayer quelques maisons, mais elle peut aussi détruire la quasi-totalité d'un village. Cependant, la technique utilisée avec la puissance nécessaire pour détruire Konoha contraint Nagato à désactiver les 5 autres corps, lui raccourcit la vie, et prive Tendô de ses pouvoirs un long moment (il peut cependant toujours utiliser le taijutsu).
 
Nagato peut redonner la vie aux personnes qu'il a tuées. Cependant, cette technique est fatale si il reste peu de chakra à l’utilisateur.
 
Inverse de la , cette fois, Tendô attire ce qu'il veut vers lui, il y a cependant une petite différence avec la répulsion céleste : il crée une sphère noire dans la paume de sa main, duquel s'échappe une onde, elle aussi noire.
 Invocation 
Nagato peut invoquer toutes sortes d'animaux :
 Un cerbère géant se divisant en plusieurs chiens au fur et à mesure des coups qu'il prend
 Un oiseau géant au bec effilé
 un caméléon géant doté d'une faculté de camouflage
Les invocations sont commandées via des piercings récepteurs géants et possèdent le Rinnegan. Cela permet notamment à Nagato d'éluder la procédure habituelle d'invocation (composition des mudras et sacrifice du sang lié au pacte), lui faisant gagner un temps précieux.
 
Tendô, créé entre ses mains, une petite boule de couleur blanche qui se noirci très vite. Elle est ensuite lancé vers le ciel. Une fois arrivée en hauteur, elle se met à l'éviter et à aspirer la terre (le sol, mais aussi les montagnes, etc.) qui se détache en fragments et se concentre autour de la boule, créant ainsi d'énormes dégâts terrestres et aspirant par la même occasion, l'ennemi lui-même. On apprend que c'est grâce à cette technique, utilisée sur une bien plus grande échelle, que le Sage des Six Chemins a créé la Lune. Cette technique est utilisée en combinaison par Naruto et Sasuke lors de leur combat contre Kaguya, le fais de la toucher avec leur main directrice qui porte un sceau contenant les pouvoirs du Sage des Six Chemins la paralysant et lui ôtant tous ses pouvoirs tout en la transformant de façon qu'elle attire la matière environnante comme la boule noire issue de l'astre divin classique. Cependant, l'astre peut être détruit, car, étant donné qu'il aspire également les attaques de l'adversaire, il peut être détruit par ces dernières si elles sont assez puissante. Elle semble être la technique ultime de Tendô.

Bibliographie

Tomes

Notes et références

Notes

Références 

Personnage de fiction créé en 2007